Brader ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brader (* 1956), österreichischer Politiker
 Charitas Brader (Maria Josefa Karolina Brader, 1860–1943), Schweizer katholische Ordensgründerin
 Christian Brader (* 1980), deutscher Triathlet
 Cornelia Brader (* 1974), deutsche Künstlerin und Bildhauerin
 Curt Brader, Gründer des Instituts für Elektromechanische Konstruktionen im Jahre 1963 an der TU Darmstadt
 Ferdinand A. Brader (* 1833), US-amerikanischer Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Brather
 Brater
 Prader
 Prater